Dictator, deuxième album studio du groupe Daron Malakian and Scars on Broadway ;
 The Dictator (1935), film anglais de Victor Saville ;
 Le Dictateur (The Great Dictator) (1940), film de Charlie Chaplin ;
 The Dictator (2012), film de Larry Charles avec Sacha Baron Cohen.
 The Dictator (2022), EP de Catherine Graindorge feat Iggy Pop